Черро ()

 Черро-аль-Вольтурно — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе, провінція Ізернія
 Черро-Веронезе —  муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Верона
 Черро-Маджоре — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Мілан
 Черро-Танаро — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Асті
 Роберто Черро — аргентинський футболіс

Див. також 

 Черо